Международные спортивные организации, управляющие различными видами хоккея: 

 Международная федерация хоккея на льду — хоккей с шайбой (хоккей на льду)
 Международная федерация хоккея на траве — хоккей на траве
 Федерация международного бенди — хоккей с мячом